Тару́сская — железнодорожная станция Курского направления Московской железной дороги, станция-музей.

Станция расположена в посёлке Заокский Тульской области, в 125 километрах от Москвы и 70 километрах к северу от Тулы.

История 
Железнодорожная станция была открыта в 1867 году и первоначально называлась Ивановка — по близлежащему селению. С 1894 года имеет нынешнее название, сам город Таруса находится в 20 км от станции, за Окой, регулярная переправа через которую в городе отсутствует. В 1924 году на станции открыта изба-читальня. Посадка и высадка пассажиров обеспечивается двумя платформами, соединёнными между собой настилом. Современное здание станции построено в 1970-х годах и заново открыто после реконструкции в 2009 году.

Деятельность 
Через станцию  проходят электропоезда до Тулы, Москвы, Серпухова. Также на станции останавливается экспресс № 7050/7049 Тула — Москва — Тула. Кроме того, рядом со станцией расположен: автовокзал, от которого отправляются рейсовые автобусы: Алексин, Серпухов, в музей-заповедник Поленово, Велегож, Страхово, Миротино, Ланьшино, Русятино, Бутиково, Симоново, Ждамирово, Птицефабрика. Имеется стоянка такси. Рядом со станцией расположены сетевые магазины: Пятёрочка, Магнит, Верный.

Реконструкция 
К 50-летию Московской железной дороги в 2009 году ОАО «РЖД» реконструировало станцию. 

Тогда же в здании вокзала была открыта музейная комната, посвящённая известным людям края (В. Д. Поленов, А. Т. Болотов, В. Ф. Руднев, М. К. Аникушин). Вдоль её стен репродукции картин и фотографии приокских пейзажей. В зале ожидания установлен бюст художника В. Д. Поленова. В августе 2008 года на стене вокзала с уличной стороны установлено большое мозаичное панно в виде трёх девушек в русских национальных костюмах, которые держат в руках хлеб.

На прилегающей территории находится памятный камень, на плите которого высечены слова: «Земля наша дала достойных сынов Отечества».

Станция оборудована: системой видеонаблюдения, справочно-информационные и билетно-кассовые услуги, туалет, зал ожидания. Имеются пандусы для маломобильных пассажиров. Платформы оборудованы навесами, скамейками, шуцлиниями.

Примечания

Ссылки 
 
 

Станции Тульского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Заокского района
Станции 4 класса
Промежуточные станции